Grube Aurora steht für:

 Grube Aurora (Haiger), Bergwerk im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Grube Aurora (Herzberg am Harz), Bergwerk im Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Grube Aurora (Lohmar), Bergwerk im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Zeche Aurora, Steinkohlenbergwerk in Holthausen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen